Maclovia är ett släkte av ringmaskar. Maclovia ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Maclovia